Денеш — венгерское имя и фамилия. Носители фамилии:

 Денеш, Вера (1915—1970) — венгерская виолончелистка.
  (1898—1962) — венгерский актёр.
  (род. 1923) — венгерский географ.
  (1885—1987) — венгерская писательница.